Elżbieta Witek (1957) – politica polacca
 Marcelina Witek (1995) – giavellottista polacca